Эсфирь Моисеевна Эмден (настоящая фамилия — Коссая; 22 января 1905, Екатеринослав — 2 июля 1961, Москва) — русская советская писательница, автор книг для детей, литературный редактор.

Биография 
Эсфирь Моисеевна Эмден написала за свою жизнь большое количество произведений для детей: повести, стихотворения, пьесы. Длительное время работала редактором детских книг. В 1941 году при подготовке сборника «Ёлка» разыскала настоящего автора известного стихотворения «В лесу родилась ёлочка» — Раису Кудашеву. Ранее это стихотворение публиковалось в 1903 году под псевдонимом «А. Э.»

В 1937 году по сценарию Эсфирь Моисеевны вышел фильм «Весёлые путешественники» (режиссёр Анисим Мазур).

Библиография 
 В стране бабушки Куклы (1941) / Дом с волшебными окнами (1959, переработанный вариант) / Конец оловянного генерала (1991) — повесть-сказка
 Приключения маленького актёра (1958)
 Сказка о толстом шуцмане и об учёном докторе
 Школьный год Марины Петровой (1952)
 Известно ли сэру?

Примечания

Ссылки 
  «Исторический журнал Как рождалась «Ёлочка»»
  Захоронение на Новом Донском кладбище, Москва 

Детские писатели по алфавиту
Родившиеся в Днепре
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Русские писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Детские писательницы СССР
Похороненные на Донском кладбище